Stewart County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Stewart County (Georgia)
 Stewart County (Tennessee)